Orpheus ist

 ein Sänger und Dichter aus der griechischen Mythologie, siehe Orpheus
 der deutsche Name einer Oper von Claudio Monteverdi, siehe L’Orfeo
 ein Rollenspiel, siehe Orpheus (Rollenspiel)
 ein britisches Strahltriebwerk, siehe Bristol-Siddeley Orpheus
 ein Asteroid, siehe (3361) Orpheus
 ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros, siehe Orpheus (Krater)
 ein Schiff, siehe HMS Orpheus (1860)
 ein 1949 von Jean Cocteau gedrehter, französischer Spielfilm, siehe Orpheus (Film)
 ein 2188 Meter hoher Berg in den Rhodopen, siehe Orpheus (Berg)
 Orpheus (Rebsorte)
 Orpheus-Projekt, Literaturfestival polnischer und deutscher Lyriker, die sich mit den geistigen Quellen der Poesie auseinandersetzen
 Orpheus Radio, russischer Klassik-Radiosender
 Orpheus – das MusikTheatermagazin
 Orpheus-Pass, Gebirgspass auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Sennheiser Orpheus, Kopfhörer

Orpheus ist der Familienname folgender Personen:

 Rodney Orpheus (* 1960), nordirischer Musiker, Plattenproduzent, Autor und Thelemit

Siehe auch:
 Orphiker
 Orphismus
 Orfei
 Orfeas
 Orfeo